В этом списке представлены игроки, которые забивали пять и более шайб в одном матче НХЛ. 5 голов в одной игре – достаточно редкое достижение в хоккее, а для прошедшего десятилетия – просто уникальное, т.к. только Мариан Габорик, после 11 «сухих» лет, сумел 20 декабря 2007 года 5 раз огорчить вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс». За всю историю НХЛ 48 игроков повторяли подобный результат. Последним, кому удалось это сделать, стал американский нападающий «Баффало Сейбрс» Тэйдж Томпсон, который 7 декабря 2022 года забросил 5 шайб в ворота «Коламбус Блю Джекетс».

На сегодняшний день, игроки НХЛ 64 раза забивали пять и более шайб за одну игру. Джо Мэлоун — единственный, кто сумел поразить ворота соперников семь раз. Ещё семь игроков забрасывали по 6 шайб за игру и 42 игрока по 5. После 1976 года никому из игроков не удавалось забить шесть голов.

 5 игроков: Ньюси Лалонд в 1919-м, Морис Ришар в 1944-м, Дэррил Ситтлер и Реджи Лич в 1976-м, а также Марио Лемьё в 1989-м годах забивали 5 голов в матчах плей-офф.
 Марио Лемьё 31 декабря 1988 года, в игре против «Нью-Джерси Девилз», забросил 5 шайб пятью различными способами: в равных составах, в меньшинстве, в большинстве, реализовал буллит и поразил пустые ворота.
 Алексей Жамнов — единственный игрок из этого списка, чья команда в итоге не сумела победить — «Лос-Анджелес Кингз» и «Виннипег Джетс» сыграли вничью — 7:7.
 Сергей Фёдоров — единственный игрок, забивший все голы своей команды в матче, включая победный в овертайме.
 Мариану Габорику перед матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс» один из друзей прислал ссылку на видеоролик, где Буре забивает пять голов в ворота финской сборной на Олимпиаде в Нагано.
 Иан Тёрнбулл — единственный защитник, забросивший 5 шайб в одном матче.

5 и более голов в одной игре 

Легенда:   С = Страна, ИС = Итоговый счёт в матче, Г = Голы
  Игрок = Хоккеист, забивший 5 голов в игре плей-офф

Ссылки

Основная

дополнительно 
 Рекорды НХЛ: Голы на Legends of Hockey
 Рекорды НХЛ: Голы в плей-офф на Legends of Hockey

Примечания 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ